Wobi oder WOBI steht für:

 Stade Wobi, Fußballstadion in Burkino-Faso
 Südtiroler Wohnbauinstitut, öffentlich-rechtliche Einrichtung des sozialen Wohnungsbaus